Matschak ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Matschak (1901–1979), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Harry Matschak (* 1939), deutscher Fußballspieler